Savage House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Savage House (Tennessee), ID-Nr. 83003029
 Savage House (Wisconsin), ID-Nr. 80000392